Вырвич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вырвич, Валерий Александрович (род. 1967) — советский и белорусский гребец, выступал за сборные СССР и Белоруссии по академической гребле в 1980-х — 1990-х.
 Вырвич, Варвара Петровна (род. 1922) — белорусская советская партизанка времён Великой Отечественной войны.